Хемијску формулу -{NaCl}- могу имати сљедеће твари:

 Натријум-хлорид или кухињска со и
 Минерал халит или камена со.